Název Kamenný Újezd má více obcí:
 Kamenný Újezd (okres České Budějovice) – obec v okrese České Budějovice
 Kamenný Újezd (okres Rokycany) – obec v okrese Rokycany
 Kamenný Újezd (Nýřany) – část obce Nýřany v okrese Plzeň-sever